Ștefanca se poate referi la:

 Localități din România
Ștefanca - localitate din județul Alba
Ștefanca - localitate din județul Mureș

 Râul Ștefanca

Vezi și 
 Ștefan (nume)

Toponime românești